

Володарське — село, Байтерецький район, Західноказахстанська область
 Володарське — село, район імені Габіта Мусрепова, Північно-Казахстанська область

Володарське — присілок, Буздяцький район, Башкортостан

Володарське — колишня назва смт Нікольське, Нікольський район, Донецька область